La formula molecolare C2H3N3 può indicare:
 1,2,3-triazolo
 1,2,4-triazolo

Formule molecolari